Moccetti ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Moccetti (1850–1900), Schweizer Architekt
 Roberto Moccetti (1926–2004), Schweizer Ingenieur